Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Kunming Open 2018 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2018
Tennisturnier in Anning (Kunming)